Mieczysław Dunin Borkowski (1833-1906) – polski hrabia, ziemianin, polityk
 Mieczysław Borkowski – żołnierz Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej; kawaler Orderu Virtuti Militari
 Mieczysław Borkowski (1927-2011) – żołnierz Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari